Bonte maansluiper
 Diadeemmaansluiper
 Marañónmaansluiper
 Olijfkruinmaansluiper